Uralkodók
 I. Mátyás magyar király
 II. Mátyás magyar király, Mátyás néven az egyetlen német-római császár (sorszám nélkül), német és cseh király
Egyéb
 Mátyás király,  I. Mátyás magyar királyról mintázott néprajzi szereplő